L'édition 2019 du tournoi de tennis d'Anning se déroule du 22 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Zheng Saisai remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Zhang Shuai, décrochant à cette occasion le troisième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Peng Shuai et Yang Zhaoxuan.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l’Israélienne Deniz Khazaniuk. Elle est remplacée par Miyabi Inoue.

Lauréates 
En simple, Zheng Saisai remporte son  en simple en WTA 125 face à Zhang Shuai.

En double, Peng Shuai et Yang Zhaoxuan remportent leur premier titre ensemble dans cette catégorie en battant en finale Duan Ying-Ying et Han Xinyun.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anning
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2019
Anning
Tennis en Chine en 2019
Tennis en avril 2019